Цяньшань:

 Цяньшань — район городского подчинения городского округа Аньшань провинции Ляонин (КНР).
 Цяньшань — городской уезд городского округа Аньцин провинции Аньхой (КНР).
 Цяньшань — горный хребет, ответвление от обширного горного района Чанбайшань на границе Китая и КНДР.